Margarida de Saxònia (arxiduquessa d'Àustria) (1840 - 1858)
 Margarida de Saxònia (princesa de Hohenzollern-Sigmaringen) (1900 - 1962)
 Margarida de Saxònia (duquessa de Brunswick-Lüneburg) (1469 - 1528)
 Margarida de Saxònia (electriu de Brandenburg)(1449, Weimar - 1501, Spandau), princesa de Saxònia i electriu consort de Brandenburg